Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1976 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1975 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Evonne Goolagong bat Renáta Tomanová en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Helen Gourlay et Elizabeth Ekblom.

Parcours

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1976
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1975
Tennis en Australie en 1976
Tennis en décembre 1975
Tennis en janvier 1976